Almé peut désigner : 
 Almé, une commune du Cameroun ;
 Almé ou Almé Z, un cheval reproducteur.